D5 steht für:
 Dauair, regionale Fluggesellschaft mit Sitz in Lübeck (IATA-Code)
 D-Route 5 „Saar-Mosel-Main“
 Diesellokomotive D 5 der Brohltalbahn
 tschechische Autobahn, siehe Dálnice 5
 digitale Spiegelreflexkamera der japanischen Firma Nikon, siehe Nikon D5

D5 steht für:
 Decamethylcyclopentasiloxan, chemische Verbindung

d5 steht für:
 documenta 5, Weltausstellung zeitgenössischer Kunst 1972 in Kassel

D5 auch D-5 steht für:
 Videobandformat, siehe Magnetaufzeichnung

D5